W Polsce
 Recz – miasto w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Recz
 Recz – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Rogowo
 Recz – dawna gromada